Велико Дюкмеджиев е български учител и музикант, диригент и композитор, създател на първото оперетно представление в България.

Биография 
Роден е в 1877 година в Шумен, тогава в Османската империя. Започва да учи цигулка с Анастас Стоянов като ученик в Педагогическото училище, с когото работи две години и свири първа цигулка в училищния оркестър.

В учебната 1898/1899 година преподава в българската мъжка гимназия в Солун.

Велико Дюкмеджиев следва три години и половина в Дрезденската консерватория, която завършва. Завръща се в Шумен, където преподава в прогимназията и в гимназията в града. Дирижира градския оркестър, а по-късно образува и друг окрестър в салонен състав. Устройва много сказки с музикални илюстрации, вероятно сред първите в България.

Бележки 

Родени в Шумен
Български просветни дейци
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Български композитори
Български диригенти